Stulecie Winnych – trylogia Ałbeny Grabowskiej opublikowana w latach 2014–2015
 Stulecie Winnych. Ci, którzy przeżyli – powieść Ałbeny Grabowskiej z 2014 roku (I tom trylogii)
 Stulecie Winnych. Ci, którzy walczyli – powieść Ałbeny Grabowskiej z 2015 roku (II tom trylogii)
 Stulecie Winnych. Ci, którzy wierzyli – powieść Ałbeny Grabowskiej z 2015 roku (III tom trylogii)
 Stulecie Winnych – polski serial historyczno-obyczajowy emitowany od 2019 roku